Schupelius ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Schupelius (* 1963), deutscher Sachbuchautor und Kolumnist
 Magdalena Schupelius (* 1972), deutsche Sachbuchautorin